Мурри () — имя собственное и топоним; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Мурри, Аугусто (1841—1932) — итальянский ученый, медик.
  (1870—1944) — итальянский политик.
 Топоним 
 Мурри — река, приток Атрато.